

Cinema 
 This Is the Night – film del 1932 diretto da Frank Tuttle
 This Is the Night – film del 2021 diretto da James DeMonaco

Musica 
 This Is the Night – singolo dei Kano del 1985
 This Is the Night – singolo di Clay Aiken del 2003, dall'album Measure of a Man
 This Is the Night – singolo di Kurt Calleja del 2012
 This Is the Night – brano musicale di Jarvis Cocker, dalla colonna sonora di Harry Potter e il calice di fuoco